BEB steht für:
 BEB Erdgas und Erdöl, ein Unternehmen für Erdöl- und Erdgaskonzessionen
 Binary Exponential Backoff, ein Ethernet-Kollisionsmechanismus
 Birseckbahn, eine ehemalige Schweizer Eisenbahngesellschaft
 Blackeyed Blonde, deutsche Band
 Bundeseinheitliche Benennungsliste für zahntechnische Leistungen bei Privatpatienten. (Für Versicherte der Gesetzlichen Krankenversicherungen gilt in Deutschland das BEL II)
 Bundesverband Estrich und Belag
 BürgerEnergieBerlin
 Buschtěhrader Eisenbahn, eine ehemalige böhmische Eisenbahngesellschaft
 Busse Elektromobil-Bau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

BeB steht für:
 Bundesverband evangelische Behindertenhilfe im Diakonischen Werk Deutschland

Abkürzung